W Polsce
 Lipowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Lipowa – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice 
 Lipowa – osada leśna wsi Lipowa w woj. kujawsjo-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Lipowa – część wsi Dobrociesz w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Iwkowa
 Lipowa – część wsi Wola Szczucińska w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Lipowa – przysiółek wsi Smolice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Zator
 Lipowa – część wsi Sidzina w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina
 Lipowa – część wsi Marcówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zembrzyce
 Lipowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Spytkowice 
 Lipowa – część wsi Raciborsko w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 Lipowa – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków 
 Lipowa – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa 
 Lipowa – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa 
 Lipowa – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa 
 Lipowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów 
 Lipowa – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta

 Lipowa – gmina 
 Lipowa – gromada w powiecie grodkowskim
 Lipowa – gromada w powiecie żywieckim

Zobacz też 
 Lipowa Góra, Lipowa Góra Wschodnia, Lipowa Góra Zachodnia, Wólka Lipowa
 gmina Lipowa